Касса́ндр (від ) — чоловіче ім'я. Утворене від слів κάζομαι («блищу») + ἀνδρος (род. відм. від ἀνηρ — «чоловік»). Жіноча форма — Кассандра.

 Кассандр (Мурон Адольф) — українсько-французький художник (24 січня 1901 — 17 червня 1968)
 Кассандр (цар Македонії) (355 до Р. Х. — 298 до Р. Х.)